Ana Ivanović era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis East West Bank Classic 2008, facente parte del WTA Tour 2008, ha avuto come vincitrice Dinara Safina che ha battuto in finale per 6–4, 6–2 Flavia Pennetta.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Jelena Janković (semifinali)
 Serena Williams (ritirata per infortunio)
 Anna Čakvetadze (terzo turno)
 Dinara Safina (campionessa)
 Vera Zvonarëva (terzo turno)
 Daniela Hantuchová (secondo turno)
 Patty Schnyder (secondo turno)
 Viktoryja Azaranka (quarti)

 Nadia Petrova (quarti)
 Flavia Pennetta (finale)
 Nicole Vaidišová (secondo turno)
 Shahar Peer (primo turno)
 Virginie Razzano (primo turno)
 Sybille Bammer (quarti)
 Dominika Cibulková (secondo turno)
 Sania Mirza (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

East West Bank Classic 2008